«Ме́льбурн Си́ти» () — австралийский профессиональный футбольный клуб из города Мельбурн, штата Виктория. Выступает в A-League, высшей лиге Австралии. До 5 июня 2014 года был известен под названием «Мельбурн Харт». Действующий чемпион Австралии. 

В январе 2014 года был приобретён владельцами «Манчестер Сити» за 12 миллионов долларов.  Двадцать процентов клуба принадлежат группе бизнесменов от клуба регбилиг «Мельбурн Сторм».  5 июня 2014 года клуб объявил о смене названия на «Мельбурн Сити» и представил новую эмблему.  В тот же день было объявлено, что в клуб перейдёт Давид Вилья на праве аренды из «Нью-Йорк Сити».

Рекорды 
 Самая крупная победа: 6-0 над «Мельбурн Виктори» (6 марта 2021); 5-0 над «Веллингтон Феникс» (16 февраля 2014); «Аделаида Юнайтед» (21 января 2018)
 Самое крупное поражение: 0-4 от «Брисбен Роар» (25 сентября 2010); «Сидней» (10 февраля 2018); 1-5 от «Веллингтон Феникс» (30 ноября 2014)
 Самый посещаемый матч дома: 26,579 против «Мельбурн Виктори» (23 декабря 2011)

Достижения 
 Победитель плей-офф чемпионата Австралии : 2021
 Финалист плей-офф чемпионата Австралии : 2020, 2022
 Победитель регулярного первенства A-League: 2021, 2022
 Финалист регулярного первенства A-League: 2020
 Обладатель Кубка Австралии : 2016

Текущий состав 
 На сезон 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Футбольные клубы Мельбурна
Спорт в Австралии в 2009 году
Появились в 2009 году в Австралии